Aguinaga ist der Familienname folgender Personen:

 Álex Aguinaga (* 1969), ecuadorianischer Fußballspieler und -trainer
 Carlos Blanco Aguinaga (1926–2013), spanischer Schriftsteller und Philologe